Diospyros kaki est le nom scientifique du Plaqueminier du Japon, un arbre de la famille des Ébénacées, originaire de Chine et cultivé dans les pays chauds pour son fruit
 le kaki est le fruit du Plaqueminier du Japon (Diospyros kaki)
 le kaki est une couleur
 le kaki est un pain consommé en Tunisie
 Kakī est l'autre nom de l'Échasse noire (Himantopus novaezelandiae)
 Kaki est le nom de l'unique passe au nord de l'attol d'Hao
 Kaki est une ville du Burkina Faso située dans le département du Nouna
 Kaki est une ville d'Iran
 Abubaker Kaki Khamis (1989- ) est un coureur de demi-fond soudanais
 Abderrahmane Kaki (1934-1995) est un acteur et dramaturge algérien